Особи:

 Вільнянський Соломон Йосипович — український вчений-правознавець, директор Харківського юридичного інституту (1948–1950), професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Вільнянський Володимир - псевдонім Володимира Білецького — український вчений у галузі гірництва, доктор технічних наук, професор, видавець, редактор, перекладач, дійсний член ряду галузевих академій України та НТШ.

Див. також

 Вільнянськ

Примітки